Лу́ндберг () — шведская фамилия, означающая «лесной холм».

 Лундберг, Анна (1864—1946) — шведская актриса и театральный режиссёр.
 Лундберг, Густаф (1695—1786) — шведский художник-портретист (работал в технике пастели), представитель рококо.
 Лундберг, Виктор (род. 1991) — шведский футболист.
 Лундберг, Габриэль (род. 1994) — датский баскетболист.
 Лундберг, Евгений Германович (1883—1965) — российский писатель-фантаст и философ.
 Лундберг, Йонатан (род. 1997) — шведский футболист.
 Лундберг, Кристиан (1966—2022) — шведский писатель и литературный критик.
 Лундберг, Рагнар (1921—2011) — шведский легкоатлет.
 Лундберг, Улла-Лена (род. 1947) — финская шведоязычная писательница.
  (1876—1965) — шведский математик.
 Лундберг, Фред Бёрре (род. 1969) — норвежский двоеборец, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира.
 Лундберг, Фредерик — швейцарский предприниматель, миллиардер.
 Лундберг, Эмиль (род. 1982) — шведский хоккеист.
 Лундберг, Эмма (1869—1953) — шведская художница и ландшафтный дизайнер.
 Лундберг, Эрик (1907—1987) — шведский экономист.
  (1782—1858) — латышский писатель, руководитель Латышского литературного общества.

См. также 
 Лундеберг
 Ландберг
 Линдберг